Erythropel ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Erythropel (1862–nach 1935), deutscher Gymnasialdirektor und Philologe 
 Georg Erythropel (1607–1669), deutscher lutherischer Theologe
 Heinrich Erythropel (1865–1940), deutscher Politiker (DVP)
 Martin Erythropel (1610–1655), deutscher lutherischer Theologe
 Rupert Erythropel (1556–1626), deutscher lutherischer Theologe